Па́лец:
 Палец — орган в анатомии.
 Большой палец
 Указательный палец
 Средний палец
 Безымянный палец
 Мизинец
 Палец — река в Нижегородской области России.
 Палец — село, Перевозский район, Нижегородская область, Россия
 Палец — деталь механизма.
 «Палец» — традиционное в ВМС США название для небольшого участка палубы авианосца позади 4-го элеватора.

См. также 
 Средний палец (жест)